Gemmell ist der Familienname folgender Personen:

 David Gemmell (1948–2006), englischer Fantasy-Schriftsteller
 Donald Gemmell (1932–2022), neuseeländischer Ruderer
 Kris Gemmell (* 1977), neuseeländischer Triathlet
 Nikki Gemmell (* 1967), australische Schriftstellerin
 Rhys Gemmell (1896–?), australischer Tennisspieler
 Ruth Gemmell (* 1967), britische Schauspielerin
 Tommy Gemmell (1943–2017), schottischer Fußballspieler

Siehe auch: 

 Gemmel
 Gemel
 Gemehl